Union des forces républicaines (Guinée)
Union des forces républicaines (Sénégal)